Agustín Fernández puede referirse a:
Agustín Fernández de Velasco y Bracamonte (1669-1741), aristócrata español que sirvió en la Real Casa;
Agustín Fernández Gamboa (1789-1950), político, diplomático, alto funcionario del Estado y militar español;
Agustín Fernández Díaz (1938-), atleta olímpico español;
Agustín Fernández Paz (1947-), escritor español de literatura gallega;
Agustín Fernández Mallo (1967-), físico y escritor hipster español.